Die IX. Panamerikanischen Spiele wurden vom 14. bis 29. August 1983 in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ausgetragen. 

Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten mit insgesamt 285 Medaillen.

Bei den Spielen wurden von Manfred Donike zum ersten Mal in der Sportgeschichte verlässliche Tests auf die Einnahme von Testosteron durchgeführt. Insgesamt wurden 19 Athleten, überwiegend Gewichtheber, des Dopings überführt. Viele Sportler, darunter 13 US-Amerikaner, zogen daraufhin ihre Meldung zurück.

Medaillenspiegel 
Erfolgreichste Nation wurden die Vereinigten Staaten.

Ergebnisse 

 Panamerikanische Spiele 1983/Boxen
 Panamerikanische Spiele 1983/Fußball
 Panamerikanische Spiele 1983/Leichtathletik
 Panamerikanische Spiele 1983/Tennis

Weblinks 

 IX Jogos Pan-Americanos – Caracas 1983 – Venezuela in Quadro De Medalhas (portugiesisch)
 "Report of the 1983 Pan American games".

Fußnoten 

 
1983
Multisportveranstaltung 1983